Lubre puede referirse a:
 Lubre (Ares), aldea española de la parroquia y municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lubre (Bergondo), parroquia española del municipio de Bergondo, provincia de La Coruña, Galicia.